El Burés, colònia industrial de Castellbell i el Vilar (Bages)
 Colònia Burés, colònia industrial d'Anglès (la Selva)
 Fàbrica Burés de Sant Joan de Vilatorrada (Bages), fàbrica de riu (sense colònia d'habitatges)
